Mallet ett efternamn kan syfta på:

Personer med efternamnet Mallet
Alexandre Mallet (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
Anatole Mallet (1837–1919), fransk-schweizisk ingenjör

Edme-François Mallet (1713–1755), fransk teolog och encyklopedist
Fredric Mallet (1728–1797), svensk astronom och matematiker
 Grégory Mallet (född 1984), fransk simmare
Paul Henri Mallet (1730–1807), schweizisk historiker
Robert Mallet (1810–1881), irländisk geolog
 Tania Mallet  (1941–2019), brittisk skådespelare och fotomodell
Victor Mallet (1893–1969), brittisk diplomat

Engelska efternamn
Franska efternamn